ВВА-14 (вертикально взлетающая амфибия, модификация: экранолёт 14М1П) — экспериментальный советский аппарат (гидросамолёт, бомбардировщик и торпедоносец) конструкции Роберта Бартини, советского авиаконструктора итальянского происхождения. Создавался как аппарат, имеющий возможность взлетать и садиться на воду и как обычный самолёт, и как самолёт вертикального взлёта и посадки. Первый полёт — 4 сентября 1972 года. Из-за сложностей в разработке необходимых двигателей для вертикального взлёта была проведена последняя модификация (14М1П) — превратившая аппарат в экраноплан (1976).

История 
В 1955 году Р. Л. Бартини представляет проект сверхзвуковой летающей лодки-бомбардировщика средней дальности А-55, созданный на основе своего же проекта самолёта-летающего крыла с переменной стреловидностью (Т-203) и сопутствующих исследований. Было продуто свыше 40 моделей, написано до 40 томов отчётов, исследованы режимы взлёта с воды и возможности длительного его пребывания на плаву. В ходе развития идеи А-55 был создан ряд проектов: А-57 (стратегический бомбардировщик — летающая лодка), Е-57 (гидросамолёт-бомбардировщик, носитель крылатой ракеты К-10 и ядерной бомбы), Р-57 / Ф-57 (сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик), Р-АЛ (проект 1961 г., дальний разведчик с ядерной силовой установкой). По итогам этой работы Бартини вплотную подошёл к разработке экраноплана.

В течение долгих лет Р. Л. Бартини разрабатывал «Теорию межконтинентального транспорта земли», включающую в себя оценку транспортной производительности судов, самолётов и вертолётов. В результате этих исследований он определил, что оптимальным транспортным средством является амфибийный аппарат, способный взлетать подобно вертолёту (или с использованием воздушной подушки), имеющий грузоподъёмность больших судов, и обладающий скоростью и технической оснащённостью самолётов. С целью создать такую машину Бартини приступил к разработке экраноплана с подводными крыльями; результатом работы стал проект экраноплана СВВП-2500: летающего крыла с квадратным центропланом и консолями, силовой установкой, состоящей из подъёмных и маршевых двигателей, и взлётной массой 2 500 т.

Предшествующим проектом конструктора был проект гидросамолёта МВА-62. Как опытно-конструкторские работы в ЦАГИ, так и последующая постройка МВА-62 показали успешные результаты: амфибия совершала полёт на скоростях, близких к скоростям обычного самолёта, при этом поднимаясь выше, нежели суда на воздушной подушке или на подводных крыльях.

Для отработки возможности вертикального взлёта был создан проект амфибии ВВА-14. Эта машина имела модификацию 14МП1, представляющую собой экранолёт — то есть аппарат, способный функционировать и в режиме экраноплана, и в режиме самолёта. Из-за возникших сложностей в разработке двигателей для вертикального взлёта, была создана модификация, превращающая самолёт в экраноплан. Аппарат был испытан в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в 1976 году. Параллельно разрабатывались проекты, посвящённые реализации вертикального взлёта и посадки СВВП-2500 со взлётной массой 2 500 т, а также модификации СВВП для корабельного базирования. Для обнаружения подводных лодок в рамках проекта предполагалось использовать поисковый аэромагнитометр «Бор-1», а также 144 радиогидроакустических буя РГБ-1У и до ста взрывных источников звука.

Конструкторы столкнулись с серьёзными трудностями в разработке авионики и системы управления машиной. После смерти Бартини проект продолжал разрабатываться ещё два года, прошли его испытания в режиме экраноплана. Хотя в конструкции аппарата предусматривался вертикальный взлёт, работы по созданию подъёмных двигателей РД36-35ПР, проводившиеся под руководством П. А. Колесова в Рыбинском КБ моторостроения, так и не были завершены.

Корпус прототипа ВВА-14 хранится в Центральном музее ВВС в Монино. 14 ноября 2013 года волонтёрский Фонд содействия центральному музею ВВС в Монино объявил о подготовке к реставрационному проекту по ВВА-14.

В 2019 году у проекта по восстановлению ВВА-14 появился свой сайт, где ведется описание работ по восстановлению.

Конструкция 

Самолет вертикального взлета и посадки ВВА-14 — высокоплан с поплавковым взлетно-посадочным устройством. Конструкция выполнена из алюминиевых сплавов с антикоррозионным покрытием из кадмиевых сталей.

 Фюзеляж — полумонокок, переходящий в центроплан. В носовой части фюзеляжа размещена трехместная кабина экипажа. В случае аварийной ситуации кабина отделялась от фюзеляжа, что обеспечивало спасение экипажа всех режимах полета без использования катапультных кресел. За кабиной экипажа размещался отсек силовой установки с 12 подъемными двигателями и отсек вооружения.
 Крыло — состоит из прямоугольного центроплана и двух отъёмных консолей в плане трапециевидной формы. По всему размаху отъёмной части крыла размещены предкрылки, однощелевые закрылки и элероны. С центропланом сопрягаются сигарообразные обтекатели, на которых размещается оперение и ПВПУ.
 Хвостовое оперение — расположено на обтекателях, свободнонесущее, стреловидное. Горизонтальное оперение — стабилизатор общей площадью 21,8 м² и рули высоты общей площадью 6,33 м². Вертикальное оперение — двухкилевое общей площадью 22,75 м² и рули направления общей площадью 6,75 м².
 ПВПУ — пневматическое взлетно-посадочное устройство состоит из надувных поплавков, разделенных на 12 отсеков, длиной 14 м, диаметром 2,5 м и объемом по 50 м³. Для выпуска и уборки поплавков используется механогидропневмоэлектрическая система с 12 кольцевыми инжекторами, по одному на каждый отсек. Воздух в систему подается от компрессоров маршевых двигателей.
 Шасси — предназначено для транспортировки ВВА-14 на земле, было использовано шасси серийного Ту-22. Шасси трехопорное колесное, убирающееся, состоит из носовой опоры и главных опор на обтекателях по бокам поплавков. Каждая опора имеет по два колеса.
 Силовая установка — комбинированная. Два маршевых двухконтурных двигателя Д-30М тягой по 6800 кгс, установленных рядом в гондолах сверху центроплана. 12 подъемных ТРДД РД-36-35ПР тягой по 4400 кгс, установленных попарно с наклоном вперед в отсеке фюзеляжа с открывающимися вверх створками воздухозаборников для каждой пары двигателей и нижними створками с решетками, отклонения которых могло регулироваться. Также была установлена вспомогательная силовая установка с турбокомпрессором.
 Топливная система — 14 топливных бака общей емкостью 15500 л. На ВВА-14 была предусмотрена система заправки топливом на плаву.
 Система управления — управление аэродинамическими рулями осуществлялась при помощи гидроусилителей, как на обычных самолетах. Управление в режиме вертикального взлета и посадки выполнялось с помощью 12-ти струйных рулей, установленных попарно, и использующих сжатый воздух, отбираемый от подъемных двигателей. Система автоматического управления обеспечивала стабилизацию по тангажу, курсу и высоте на всех режимах полета.
 Самолетные системы — ВВА-14 был оснащен всеми необходимыми для эксплуатации системами: противопожарная — размещена в отсеках силовой установки; противообледенительная — горячий воздух подавался к носкам крыла, оперения и к воздухозаборникам; кислородная система; система кондиционирования воздуха.
 Оборудование — пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование обеспечивало автоматическую стабилизацию при взлете и посадке, а также на маршруте при автономном полете в сложных метеорологических условиях. ВВА-14 предполагалось использовать в двух вариантах: спасательный и противолодочный. В спасательном варианте самолет оснащался аварийно-спасательными радиосредствами. В противолодочном варианте использовалась поисково-прицельная система, обеспечивающая поиск подводных лодок и определении координат для применения оружия. Для обнаружения подводных лодок использовались 144 гидроакустических буя и до ста взрывных источников звука, а также поисковый аэромагнитометр.

Вооружение — в бомбоотсеке предполагалось разместить авиационные бомбы, авиационные мины и торпеды общим весом до 2000 кг Для обороны на маршруте патрулирования устанавливался оборонительный комплекс, обеспечивающий постановку активных и пассивных помех.

На базе ВВА-14 разрабатывались проекты различных модификаций:

 Корабельный вариант — мог базироваться на противолодочных крейсерах, на крупнотоннажных сухогрузах и танкерах, на противолодочных крейсерах-носителях и имел складные консоли крыла и складное хвостовое оперение.
 Транспортный вариант — оборудован для перевозки 32 человек или 5000 кг груза на расстояние до 3300 км.
 Поисково-спасательный вариант — в состав экипажа дополнительно включались два спасателя и врач. В грузовом отсеке размещалось специальное оборудование: лебедка, плоты, лодка и т. д. В поисково-спасательном варианте дальность полета увеличивалась на 500—1000 км.
 Самолет-ретранслятор — при нахождении самолета на плаву поднималась специальная антенна на высоту 200—300 м.

Тактико-технические характеристики 
 Размах крыла, м: 28,50
 Длина, м: 25,97
 Высота, м: 6,79
 Площадь крыла, м²: 217,72
 Масса самолёта, кг
 пустого: 35 356
 максимальная: 52 000
 Тип двигателя
 маршевые: 2 ДТРД Д-30М
 подъёмные: 12 ДТРД РД36-35ПР
 Тяга, кгс
 маршевые: 2 х 6800
 подъёмные: 12 х 4400
 Максимальная скорость, км/ч: 760
 Крейсерская скорость, км/ч: 640
 Скорость барражирования, км/ч: 360
 Практическая дальность, км: 2450
 Практический потолок, м: 10 000
 Экипаж, чел.: 3
 Вооружение:
 2 авиационные торпеды, или 8 авиационных мин ИГМД-500, или 16 авиационных бомб ПЛАБ-250, с максимальной боевой нагрузкой 4000 кг.

Силовая установка 
 Число двигателей: 12 подъёмных (только на ВВА-14) и 2 маршевых
 Двигатель подъёмный: турбовентиляторный РД-36-35ПР
 Тяга подъёмного двигателя: 43 кН (4400 кгс)
 Двигатель маршевый: Д-30М
 Тяга маршевого двигателя: 67 кН (6800 кгс)

См. также 
 Экраноплан: история развития — работы Роберта Бартини

Примечания

Ссылки 
 
 Карточка самолёта в ЦМ ВВС в Монино.
 Гений предвидения. Юрий АВДЕЕВ, «Красная звезда», 23 Января 2008 года.
 Экранопланы. «На грани двух стихий» — сайт посвящённый экранопланам .
 ВВА-14 Экспериментальный СВВП-амфибия.
 Объявление Фонда содействия музею ВВС в Монино о начале реставрации ВВА-14
 ВВА-14

Экспериментальные самолёты СССР
Экранолёты
Самолёты вертикального взлёта и посадки
Появились в 1972 году в СССР